Get Lucky steht für:
 Get Lucky (Album), Album von Mark Knopfler (2009)
 Get Lucky (Lied), Lied von Daft Punk, Nile Rodgers und Pharrell Williams (2013)
 Get Lucky – Sex verändert alles, deutscher Kinofilm (2018)